La finale del torneo del 1968 era stata cancellata per pioggia.

Fred Stolle ha battuto in finale John Newcombe 6–3, 22–20.

Teste di serie

  Rod Laver (semifinali)

 Ken Rosewall (quarto turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Queen's Club Championships 1969